Гора Джефферсон () — название нескольких горных вершин в разных штатах США. Все они получили своё название в честь Томаса Джефферсона (1743—1826), 3-го президента США.

Горы США 
  — Виргиния, 258 м.
  — Массачусетс, 373 м.
  — Монтана, 3204 м.
  — Монтана/Айдахо, 3114 м.
  — Мэн, 230 м.
 Джефферсон — Невада, 3641 м.
  — Нью-Гэмпшир, 1741 м.
  — Нью-Йорк, 835 м.
 Джефферсон — Орегон, 3199 м.
  — Северная Каролина, 1422 м.

См. также 
 Джефферсон (река)
 Джефферсон (округ)